Le Traquenard est un film français réalisé par Paul Garbagni en 1915.
 Le Traquenard est un film français réalisé par Maurice de Marsan en 1921.
 Le Traquenard est un film français réalisé par Louis de Carbonnat en 1923.
 Le Traquenard (The Web) est un film américain réalisé par Michael Gordon en 1947.
 Le Traquenard (Trapped) est un film américain réalisé par Richard Fleischer en 1949.
 Le Traquenard (おとし穴, Otoshiana) est un film japonais réalisé par Hiroshi Teshigahara en 1962.